L'Ohio est l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique.

Ce nom peut également faire référence à :

Hydronyme 

 Ohio, rivière des États-Unis.

Toponyme

 le Ohio, le comté ;
 Vallée de l'Ohio, région historique du  ;
 Ohio, village du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Ohio, une ville du comté de Herkimer, dans l'État de New York ;
 Ohio, une ville fantôme située dans le comté de Hamilton, au Texas.

Marine 
 Classe Ohio, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la marine américaine ;
 , sous-marin et navire-tête de la classe précédente ;
 , plusieurs navires de la marine américaine.

Titre 

 Ohio, chanson de Neil Young ;
 Ohio, chanson d'Isabelle Adjani ;
 Ohio, film prévu pour 2010 ;
 Ohio, roman de Stephen Markley sorti en 2018.

Références 

Toponymie américaine